Hrvatska:
 Vukelići, jedno od plemena Bunjevaca
 Vukelići (Perušić), naselje u općini Perušić
 Vukelići (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog